heemverbinding, een metaalbevattende atoomgroep binnen een eiwit
een woonplaats (zie ook heemkunde)
heem is gewoonlijk deel van een toponiem